Pigott ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Pigott (* 1946), australischer Vielseitigkeitsreiter
 Edward Pigott (1753–1825), britischer Astronom
 James P. Pigott (1852–1919), US-amerikanischer Politiker
 Jean Pigott (1924–2012), kanadische Politikerin
 John Pigott (* 1957), englischer Schachspieler
 Stuart Pigott (* 1960), britischer Weinkritiker
 Tempe Pigott (1884–1962), britische Schauspielerin
 Tim Pigott-Smith (1946–2017), britischer Schauspieler

Pigott steht weiter für:
 (10220) Pigott, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bigott
 Piggott
 Pigot